Bergholtz peut référer à :

 Bergholtz, une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace, et le vin produit là-bas.
 Bergholtz (New York), une ville de l'État de New York aux États-Unis